Il distretto di Žańaqala (in kazako: Жаңақала  ауданы) è un distretto (audan) del Kazakistan con  capoluogo Žańaqala.

Collegamenti esterni 

 

Žańaqala